Giacomo Ceruti (1698-1767), peintre italien ;
 Roberto Ceruti (1953-), coureur cycliste italien.